Lollobrigida ist der Familienname folgender Personen:
 Francesca Lollobrigida (* 1991), italienische Inline-Speedskaterin und Eisschnellläuferin
 Francesco Lollobrigida (* 1972), italienischer Anwalt und Politiker
 Gina Lollobrigida (1927–2023), italienische Schauspielerin
 Guido Lollobrigida (1928–2013), italienischer Rennfahrer und Schauspieler

Lollobrigida steht auch für:
 VIS Lollobrigida, kroatisch-slowenische Pop-Band